Unaí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Unaí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Unai (Gujarat), een dorp in de Indiase staat Gujarat